Клермо́н-ле-Ферм () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний схід від Парижа, 125 км на схід від Ам'єна, 26 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Клермон-ле-Ферм на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Клермон-ле-Ферм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена